Pietilä Holmner bzw. Pietilä-Holmner ist der Familienname folgender Personen:

 Johan Pietilä Holmner (* 1991), schwedischer Skirennläufer
 Maria Pietilä Holmner (auch Maria Pietilä-Holmner; * 1986), schwedische Skirennläuferin